La  du championnat d'Écosse de football est la huitième sous l'appellation Scottish Premiership. Elle oppose les douze meilleurs clubs d'Écosse en une série de trente-huit journées : les équipes s'affrontent à trois reprises de la  à la , puis le championnat se scinde en deux poules pour les 5 journées restantes.

Lors de cette saison, le Celtic défend son titre face à 11 autres équipes dont une promue du Scottish Championship : il s'agit du Dundee United qui réintègre l'élite quatre saisons après l'avoir quittée. Il s'agit de la seule accession à la première division puisqu'à cause de la pandémie de Covid-19, le championnat précédent a été interrompu huit journées avant sa fin.

Les Rangers remportent leur  titre de champion d'Écosse dès la  journée. Ils comptent alors 20 points d'avance sur leur dauphin. Ils sont même invaincus au terme des trente-huit journées de championnat. Les Rangers devancent le Celtic Football Club de 25 points. Le Hibernian Football Club complète le podium.

En bas de classement, la dernière place est prise par le Hamilton Academical Football Club qui est de fait relégué en Championship.

Équipes

Participants et localisation 

Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement général

Résultats 

Journées 34 à 38
À l'issue des 33 premières journées, deux poules sont constituées selon le classement du moment : les six premières équipes s'affrontent entre elles une seule fois (à domicile ou à l'extérieur) ; il en est de même pour les six dernières.

Récompenses individuelles

Barrages de promotion - relégation 

Le Dundee FC est promu tandis que le Kilmarnock FC est relégué.

Classement des buteurs 
Le Français Odsonne Édouard remporte le classement de meilleur buteur du championnat pour la deuxième saison de suite. Il marque 18 buts en trente-huit journées de championnat. Il relègue l'Écossais Kevin Nisbet d'Hibernian et le Jamaïcain Kemar Roofe des Rangers à quatre longueurs.

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Championnat d'Écosse féminin de football 2020

Lien externe 
 

Championnat d'Écosse de football
Écosse M1
Football 2020-2021
Football 2020-2021